Серге́й Ви́кторович Водяно́вич (; ) — белорусский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Воспитанник минского суворовского училища, с 2012 года выступает за дубль «Белшины». 11 июня 2014 года дебютировал в основной команде "бобруйчан", выйдя на замену на 70-й минуте в матче против «Гомеля» (1:2). В сезоне 2015 выступал в основном за дубль, в основной команде в чемпионате лишь три раза вышел на замену.

В феврале 2016 присоединился к брестскому «Динамо», с которым в марте подписал контракт. В июле того же года вернулся в «Белшину», где стал основным игроком, но не сумел спасти клуб от вылета в Первую лигу. В сезоне 2017 играл за бобруйской команду во втором дивизионе.

В январе 2018 года начинает готовиться к новому сезону с «Белшиной», но в феврале направился в пинскую «Волну», с которой вскоре подписал контракт. В марте 2019 года продлил соглашение с пинским клубом. Позднее стал играть на позиции защитника. В феврале 2020 года подписал новый двухгодичный контракт с «Волной». В декабре 2022 года покинул клуб.

Международная карьера 
В 2011—2012 годах выступал за юношескую сборную Белоруссии в квалификационных матчах чемпионата Европы.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Волна» Пинск